Donald MacKinnon ist der Name folgender Personen:

* Donald Alexander MacKinnon (1863–1928), kanadischer Politiker
 Donald Mackenzie MacKinnon (1913–1994), schottischer Philosoph und Theologe

Siehe auch:

 Donald McKinnon